David, Dave ou Dai Thomas peut faire référence à :

Arts
 Dave Thomas (1949-), acteur et comédien canadien
  (1955-), comédien et peintre américain
  (1881–1928), compositeur gallois
 David Thomas (1953-), musicien américain et membre du groupe Pere Ubu
  (1828–1909), poète et enseignant gallois
 David Thomas (1943-), chanteur basse anglais, spécialisé dans la musique ancienne
  (1929–2014), éditeur et écrivain anglais
  (1873–1934), compositeur, organiste, pianiste et administrateur musical
 David Thomas (1959-), auteur anglais, mieux connu sous son pseudonyme 
 David Thomas, nom de plume de Dave Thompson (1960-), écrivain anglais sur la musique
 David Thomas (1966-), musicien avec Take 6
 Dave Thomas (1936-), nom de scène du diffuseur et météorologue  (David Boreanaz) lorsqu'il était à WKBW-TV Buffalo et animait Rocketship 7 et Dialing for Dollars.

Business
  (1963-), homme d'affaires britannique, PDG de Barratt Developments
  (1794–1882), industriel gallois
 D. A. Thomas (David Alfred Thomas, 1856–1918), industriel et homme politique gallois
 , figure canadienne de la technologie logicielle
 Dave Thomas (1932–2002), fondateur, ancien président et porte-parole de la chaîne de restauration rapide nord-américaine Wendy's
  (1954-), économiste et cadre technologique américain

Politique
  (1762–1831), homme politique américain, membre du Congrès de New York
  (1795–1836), homme politique américain, signataire de la déclaration d'indépendance du Texas
  (1892–1954), homme politique gallois travailliste
  (1955-), homme politique travailliste britannique
  (1949-), homme politique américain, sénateur de l'État de Caroline du Sud

Religion
  (1833–1916), prêtre et historien gallois
  (mort en 1951), prêtre gallois
  (1829–1905), prêtre gallois
  (1813–1894), prédicateur et éditeur gallois
  (1942–2017), évêque gallois, évêque provincial adjoint pour l'Église au pays de Galles
 , prêtre anglican gallois

Science
 , biochimiste canadien
  (1958-), géographe britannique
  (1928–2015), chimiste et physicien anglo-américain
  (1945-), archéologue américain
  (1956-), universitaire et psychologue américain
  (1953-), physicien et mathématicien américain connu pour son scepticisme scientifique
 Dave Thomas (1956-), programmeur informatique et écrivain anglo-américain

Sports

football
  (1975-), footballeur gallois
  (1917–1991), footballeur anglais
  (1926–2014), Swansea City AFC et footballeur international gallois
  (1950-), footballeur anglais
  (David Stuart Lynne Thomas, 1920–1993), footballeur gallois

Rugby
  (1879–1925), joueur de rugby international gallois
 , joueur de rugby des années 1900 pour le pays de Galles
  (1879–1958), joueur de rugby des années 1900
  (1909–?), joueur de rugby international gallois
  (1988-), joueur de rugby néo-zélandais

Cricket
  (1911–2001), joueur de cricket gallois
  (1959–2012), joueur de cricket anglais
  (1963-), ancien joueur de cricket anglais

Autre sports
  (1983-), joueur de football américain
  (1951-), cornerback de football américain
  (1905–1968), joueur de baseball de la Negro league
  (1974-), joueur de beach volleyball de Trinidad et Tobago
  (1937-), boxeur olympique britannique
  (1927-), joueur de hockey olympique britannique
 Dave Thomas (1976-), joueur de basket-ball canadien
  (1968-), joueur de football américain
  (1934–2013), golfeur gallois

Autre
  (1896–1916), soldat gallois de la Première Guerre mondiale
  (1901–1970), professeur d'hébreu
  (1956-), président du Morehouse College
  (1880–1967), pédagogue et homme politique gallois
  (1917–2004), éducateur américain et septième doyen de la Johnson School à Cornell
  (1924–2005), philosophe gallois
 David N. Thomas (1945-), écrivain gallois
 , criminel vincentien exécuté
  (1958–), officier dans la United States Navy
  (1942-), bijoutier de la Couronne pour la monarchie anglaise
 , juge de la Cour suprême du Queensland
 J. David Thomas (1931-), papyrologue et érudit classique
 David Thomas (1966-), journaliste et écrivain français

voir aussi 

  (1956-), Deputy Chief de la Marine, Royal Australian Navy
 David Clayton-Thomas (1941-), musicien et chanteur de Blood, Sweat & Tears